Zakątek – część wsi w gminie Inowłódz
 Zakątek – park w gminie Niemodlin
 Zakątek – przysiółek w gminie Sarnaki
 Zakątek – skała na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej
 Zakątek – wzgórze w gminie Gdańsk